Division 2 i fotboll för herrar 2005 var 2005 års säsong av Division 2 i fotboll, Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar. Divisionen bestod av 72 lag, uppdelade på sex serier med tolv lag i varje serie. I varje serie spelade lagen mot varandra två gånger, hemma och borta, vilket gav 22 omgångar per lag. Det främsta laget i varje serie fick spela kvalspel för uppflyttning till Superettan 2006. Lagen på plats två, tre och fyra flyttades direkt till Division 1 i fotboll för herrar 2006. Lagen på plats fem fick spela kvalspel till den serien. De två sista lagen flyttades ned till Division 3 i fotboll 2006.

2005 var det sista året som Division 2 var den tredje högsta divisionen, då division 1 infördes 2006 efter omstrukturering av Sveriges fotbollsserier. Division 2 blev från och med 2006 den fjärde högsta divisionen i svensk herrfotboll.

Serier

Norrland

Östra Svealand

Norra Svealand

Mellersta Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kvalspel

Kvalspel för uppflyttning till Superettan
Vinnarna av Division 2:s sex serier möttes i ett kvalspel för att få spela i Superettan 2006.

Enköpings SK mot Umeå FC

Umeå FC vidare efter 2–0 totalt.

Bunkeflo IF mot Jönköpings Södra

Jönköpings Södra vidare efter 6–2 totalt.

Syrianska FC mot Qviding FIF

Qviding FIF vidare efter 3–2 totalt.

Kvalspel för uppflyttning till division 1 2006

De sex lag som slutade på femteplats i Division 2 delades in i två grupper. De två bästa lagen i varje grupp fick spela i Division 1 i fotboll för herrar 2006 och det sämsta laget i gruppen i Division 2 i fotboll för herrar 2006.

Grupp 1

Grupp 2

Källor
SvFF

Fotboll i Sverige 2005
2005
Fotbollssäsongen 2005